Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1990 was de 26e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 3 tot en met 15 november 1990 in Indonesië werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Noord-Korea na strafschoppen verslagen. Syrië werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1991. Noord- en Zuid-Korea kwalificeerden zich beide en zouden gezamenlijk een team vormen op het wereldkampioenschap. Syrië werd daarom als 'tweede' land van Azië toegevoegd.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Finale

Voetbal in Indonesië
Voetbal in 1990
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Indonesië